Joseph-Marie Callery, un missionnaire et sinologue.
 Sean Callery, un compositeur pour le cinéma et la télévision.
 , un artiste anglais.

 La rivière Callery, un cours d'eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
 Callery, un borough du comté de Butler, en Pennsylvanie, aux États-Unis.